Contea di Houston o Houston County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Houston – Alabama
 Contea di Houston – Georgia
 Contea di Houston – Minnesota
 Contea di Houston – Tennessee
 Contea di Houston – Texas